Huguenin ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Huguenin (1856–1933), Schweizer Schriftstellerin und Lehrerin
 Anthony Huguenin (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Bruno Huguenin (1880–1964), deutscher Jurist im Genossenschaftswesen
 Charles Huguenin (1870–1939), Schweizer Violinist und Komponist
 Claire Huguenin (1954–2018), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Elisabeth Huguenin (1885–1970), Schweizer Pädagogin, Autorin und Feministin
 Fritz Huguenin (1845–1915), Schweizer Uhrmacher
 Gustav Huguenin (1840–1920), Schweizer Psychiater und Entomologe
 Henri Huguenin (1879–1920), Schweizer Medailleur und Bildhauer
 Marianne Huguenin (* 1950), Schweizer Politikerin (PdA)
 Max Huguenin (1871–1940), deutscher Architekt und Stadtbaumeister von Lehrte
 Oscar Huguenin (1842–1903), Schweizer Schriftsteller und Maler
 René Huguenin (* 1944), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Hôpital René-Huguenin in Saint-Cloud, Frankreich
 Hugunin